Knud Pedersen eller Petersen er navnet på flere personer:

 Knud Petersen (1942) – dansk landsholdspiller i fodbold fra Esbjerg, fejlagtigt kendt som Knud Pedersen
 Knud Petersen (fodboldtræner) – dansk fodboldtræner for Ølstykke FC i 1978.
 Knud Pedersen Bille (død 1543) – dansk lensmand på Gladsaxe i Skåne
 Knud Pedersen Skriver (død 1569) – dansk borgmester i København
 Knud Pedersen Hind (omkring 1700) – dansk rådmand i Kerteminde
 Knud Pedersen (politiker) (1820-1876) – dansk politiker
 Knut Hamsun (født Knud Pedersen) (1859-1952) – norsk forfatter
 Knud Arne Petersen (1862-1943) – dansk arkitekt og Tivoli-direktør
 Knud Pedersen (Fluxus) (1925-2014) – dansk modstandsmand og kunstner
 Knud Pedersen (modstandsmand) (1924-1945) – dansk modstandsmand